«О любви́»:
 «О любви» — книга Стендаля.
 «О любви» — рассказ А. П. Чехова.
 «О любви» — книга Михаила Веллера, сборник малой прозы.
 «О любви» — фильм Михаила Богина (1970).
 «О любви» — фильм Сергея Соловьёва (2003).
 «О любви» — фильм Владимира Бортко (2017).
 «О любви» — российский мультфильм (1997).
 «О любви» — альбом группы «Чиж & Co».
 «О любви» — песня группы «Чиж & Co».